Мали Врх ноже бити:
 Мали Врх (Брежице) насељено место у општини Брежице, Република Словенија
 Мали Врх (Мирна Печ) насељено место у општини Мирна Печ, Република Словенија
 Мали Врх (Шмартно об Паки) насељено место у општини Шмартмно об Паки, Република Словенија
 Мали Врх при Шмарју насељено место у општини Гропупље, Република Словенија
 Мали Врх при Прежгању) насељено место у општини Љубљана, Република Словенија
 Мали Врх Камањски насељено место у општини Камање, Карловачка жупанија, Република Хрватска